Ліга I 2011—2012 — 94-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув ЧФР (Клуж-Напока).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Румунії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

2011—2012
Румунія
Румунія
2011 у румунському спорті
2012 у румунському спорті